Abrud ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Abrud, Stadt im Kreis Alba
Abrud (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
Abrud-Sat, Dorf im Kreis Alba